Лос Кафеталес има више значења:

 Лос Кафеталес (Окотепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Кафеталес (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Кафеталес (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику